Saint-Sylvestre (Fribourg), een Zwitserse gemeente

Saint-Sylvestre (Ardèche)
Saint-Sylvestre (Haute-Savoie)
Saint-Sylvestre (Haute-Vienne)
ook:
Saint-Sylvestre-Cappel of Sint-Silvesterkappel,  Noorderdepartement
Saint-Sylvestre-de-Cormeilles, Eure
Saint-Sylvestre-Pragoulin,  Puy-de-Dôme
Saint-Sylvestre-sur-Lot,  Lot-et-Garonne